Sangju Sangmu Football Club
 Sangmu (rugby à XV)